Jméno a příjmení Jaroslav Strnad má více nositelů:

 Jaroslav Strnad (* 1954) – český indolog
 Jaroslav Strnad (podnikatel) (* 1972) – český podnikatel zejména v oblasti zbrojního průmyslu
 Jaroslav Strnad (operní pěvec) (* 1967) – český operní pěvec